Tervaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tjärholmen (ö i Finland, Nyland), Helsingfors, 
 Tervaluoto (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Tervaluoto (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar